Knaus est le patronyme de:
 Hermann Knaus (1892-1970), chirurgien et gynécologue autrichien
 Ludwig Knaus (1829-1910), peintre

Voir aussi 
 Sarah Knauss
 Melania Knauss
 Hans Knauß